Gleichzeitigkeit, Simultanität (auch Simultaneität), zeitgleich oder auch parallel, steht für:
 die Eigenschaft/den Zustand, zu gleicher Zeit zu geschehen/vorhanden zu sein, siehe Synchronität
 das (bezugssystemabhängige) physikalische Stattfinden zweier Ereignisse zur selben Zeit, siehe Relativität der Gleichzeitigkeit
 Synchronizität, in der Psychologie das Empfinden, dass etwas in demselben Moment stattfindet
 Gleichzeitigkeit (Sprache), eine Konstruktion, die Gleichzeitigkeit ausdrückt
 zwei zu gleicher Länge gemessene Zeitintervalle, siehe Zeitmessung
 Gleichzeitigkeit (Philosophie), eine von Sören Kierkegaard entwickelte Methode der Interpretation
 die gleichzeitige Ausführung von Softwareabschnitten in der Informatik, siehe Nebenläufigkeit

Siehe auch:
  Simultan